A Jetimob é um Saas (Software as a Service) brasileiro, com sede em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela é desenvolvedora de um sistema em nuvem, que visa solucionar os principais desafios dos mais diferentes segmentos do mercado imobiliário.

Com as soluções de CRM, ERP e site imobiliários da empresa, o software permite que profissionais do ramo imobiliário realizem o acompanhamento em todas as fases da negociação de imóveis, desde a distribuição por parte das construtoras e incorporadoras até a entrega final das chaves. Seu CRM é usado por mais de 10.000 usuários em todo o Brasil.

História 

A Jetimob foi fundada por Victório Venturini e Diogo Medeiros há mais de 10 anos. No início, em 2012, a empresa não era focada no mercado imobiliário, pois desenvolvia sites para clientes. Contudo, a partir de uma demanda de um cliente, os sócios enxergaram uma oportunidade de mercado e em pouco tempo, em 2015, passou a atender apenas clientes do segmento imobiliário.

Foi então que nasceu a primeira versão do sistema imobiliário Jetimob. Com o passar dos anos, a empresa se consolidou no mercado e se tornou referência em soluções tecnológicas para o setor imobiliário.

Em 2020, a Jetimob lançou a segunda versão do software imobiliário, com um código totalmente novo e com uma tecnologia que possibilitou tornar o sistema escalável. Essa nova versão trouxe mais recursos e funcionalidades para atender às necessidades cada vez mais complexas do mercado imobiliário.

Hoje, a Jetimob é reconhecida como uma das principais empresas de tecnologia do mercado imobiliário, oferecendo soluções inovadoras e de alta qualidade para seus clientes. Com uma equipe altamente capacitada e comprometida, a empresa segue buscando novas oportunidades de crescimento e expansão.

Prêmios

Produtos

CRM 
O CRM, sigla para Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente), é um sistema que gerencia o relacionamento entre gestores, equipes e clientes. É uma ferramenta indispensável para o mercado imobiliário, pois o interesse de um lead (potencial cliente) é algo precioso.

O uso de um CRM imobiliário permite que corretores e gestores controlem de forma inovadora os clientes, registrem informações sobre a venda e locação de imóveis, entre outros aspectos. Quando um lead demonstra interesse em saber mais sobre o negócio, o CRM entra em ação, recebendo as informações cadastradas e auxiliando os profissionais em todas as etapas da jornada de compra do cliente.

Dessa forma, o CRM ajuda a melhorar a experiência do usuário, permitindo que as informações sejam registradas e acessadas facilmente. Além disso, ele possibilita uma visão mais completa e detalhada do processo de vendas, permitindo que os profissionais do mercado imobiliário tomem decisões estratégicas e realizem ações mais eficazes para conquistar e fidelizar os clientes.

Principais recursos do CRM: 

 Portais
 Jetpage
 Pipeline de vendas
 Gestão de permutas
 Gestão de imóveis
 Gestão de exclusividade
 Etiquetas
 Gestão de Equipes
 Distribuição de leads
 Histórico de alterações

Gestão de Aluguéis 
No cotidiano agitado de profissionais do mercado imobiliário, a gestão de aluguéis de imóveis pode ser uma tarefa complexa e exigente. Realizá-la sem o auxílio de um sistema de gestão pode levar a diversos problemas e dificuldades, como o esquecimento de tarefas, processos pendentes por muito tempo, atrasos no repasse do valor da locação ao proprietário e a persistência de rotinas manuais.

Para atualizar seus processos de negócios, é importante optar por um sistema de gestão que permita a automatização de tarefas, enfrente desafios com eficácia, otimize o tempo, aumente a produtividade da equipe e forneça acesso fácil e seguro aos dados na palma da sua mão.

Dessa forma, a utilização de um sistema de gestão de aluguéis pode ajudar a minimizar os problemas comuns do mercado imobiliário, tornando-os processos mais eficientes e eficazes, e garantindo a satisfação do cliente.

Principais recursos do Gestão de Aluguéis: 

 Régua de cobrança
 Repositório de documentos
 Controle de chaves
 Termos e fichas
 Seguro incêndio
 Gerador de DIMOB
 Cálculos de reajuste
 Automações de cobrança e repasses de aluguel

Site 
Um Site Imobiliário é um espaço online que permite às empresas oferecer uma vitrine de imóveis e outros recursos de maneira prática e intuitiva aos clientes. É uma ferramenta valiosa para obter mais visibilidade, credibilidade e aparecer nas buscas do Google, que é utilizado por 90% dos brasileiros para pesquisas, sendo mais de 70% dessas pesquisas destinadas à compra de imóveis.

Em resumo, um Site Imobiliário serve como uma extensão do negócio, com o objetivo de captar leads e potenciais clientes. É importante ressaltar que, embora as redes sociais sejam importantes, elas não substituem a relevância de um site bem desenvolvido com estratégias de SEO para as buscas no Google.

Principais recursos do Site: 

 Gestão de imóveis
 Portais
 Dashboard
 Distribuição de leads

Jetimob na mídia 
Empresas têm até 28.02 para entregar a DIMOB 2023 Portal Terra, 2023/02/02

ChatGPT: a IA acelera o mercado imobiliário Portal Comunique-se, 2023/02/17

O que esperar do mercado imobiliário para 2023 Jornal de Brasília, 2023/02/15

Referências 
SM de Negócios: Empresa desenvolve aplicativo para atender o mercado imobiliário, Gaúcha ZH, 2019/02/10.

Links Externos 

 Website oficial
 Blog oficial

Programas de computador
Aplicativo
Software imobiliário
Sistema imobiliário
Plataforma imobiliária


ERP
ERP imobiliário
Corretor de imóveis
Consultor imobiliário
Site imobiliário
Empreendedori